Amerikai Egyesült Államok
Pine Bluff (Arkansas)
Pine Bluff (Nyugat-Virginia)
Pine Bluff (Wisconsin)